Iron Maiden může znamenat:

 Iron Maiden: britská heavy metalová skupina
 Iron Maiden (album): její album
 Iron Maiden (píseň): skladba ze stejnojmenného alba
 Iron Maiden (blues-rock): britská blues-rocková skupina
 Železná panna (anglicky)

Externí odkazy